Rossz vér, Deák Bill Gyula 1984-ben megjelent nagylemeze.
Rossz vér (Born Under A Bad Sign), az Odaát című televíziós sorozat második évadjának tizennegyedik epizódja.
Rossz vér (Mauvais sang), 1986-os, francia krimi.
Rossz vér (Wicked Blood), 2014-es amerikai akciófilm.
Rossz vér (film, 1996) (Ondt blod)
Rossz vér (A szökés)
Rossz vér (X-akták)